Орсан () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Од
 Орсан () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ду
 Орсан () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Гар